Reprezentacja Niemiec w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Niemiec w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Deutscher Rugby-Verband, członek Rugby Europe i World Rugby.

Turnieje

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Europy

Udział w World Games

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Niemiec w rugby union